Döpp ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Döpp (* 1937), deutscher Chemiker
 Hansjörg Döpp (1940–2022), deutscher Basketballfunktionär und -spieler
 Heinrich Döpp-Vorwald (1902–1977), deutscher Erziehungswissenschaftler, Philosoph, Autor und Hochschullehrer
 Siegmar Döpp (* 1941), deutscher Altphilologe
 Suska Döpp (* 1965), deutsche Journalistin
 Walter Döpp (1901–1963), deutscher Botaniker
 Wolfram Döpp (* 1939), deutscher Geograf und Autor